Kitāb al-Mawāqif steht für verschiedene Werke muslimischer Mystiker:

 Kitāb al-Mawāqif (an-Niffarī), Buch von ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī (gest. 965)
 Kitāb al-Mawāqif fī ʿilm al-kalām, kurz: Kitāb al-Mawāqif (al-Īdschī), Buch von ʿAdud ad-Dīn al-Īdschī (gest. 1355)